Criterion ():
 Criterion Collection
 Criterion Games
  — ресторан в Лондоне (Великобритания), на площади Пикадилли
  — историческая Невключённая территория в штате Орегон, США
  — горный перевал в штате Орегоне, США.
  — ветряная электростанция в штате Мэриленде, США
  — предполагаемый к строительству небоскрёб в Западном Йоркшире, Англия.